Santa Maria Rossa, frazione di Perugia;
 Santa Maria Rossa, frazione di Garbagnate Milanese in provincia di Milano;
 La Chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago a Milano;
 La  Chiesa di Santa Maria la Rossa (già Santa Maria ad Funticulum) a Milano, che costituiva uno dei Corpi Santi di Milano